Meazza ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe Meazza (1910–1979), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Umberto Meazza (1880–1926), italienischer Fußballspieler und -trainer